Даниил Ефимович Жуков (1822 — 1892) — участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерал-лейтенант (16.04.1878).
.

Биография 

Родился  года. Происходил из дворян Московской губернии. Отец — судья Ефим Данилович Жуков (?—1830).

Воспитывался в 1-м кадетском корпусе, из которого выпущен 30 августа 1841 года прапорщиком в лейб-гвардии Егерский полк.

В 1849 году, уже в чине штабс-капитана, участвовал в походе гвардии к западным пределам империи по случаю Венгерского мятежа, а во время Восточной войны 1853—1856 гг. находился в составе войск Южной армии.

В январе 1855 года произведён в полковники, и переведён в стрелковый полк Императорской фамилии, где вскоре получил должность батальонного командира.

В 1857 году назначен командиром 18-го стрелкового батальона; в 1859 году, состоя в Дагестанском отряде под личным начальством князя Барятинского, участвовал в экспедиции против горцев, при блокаде и взятии штурмом Гуниба и пленении Шамиля.

В 1860—1861 гг. ходил в землю шапсугов и находился при всех операциях, произведённых в этом периоде Адагумским отрядом. 30 марта 1862 года назначен командиром 8-го Эстляндского пехотного полка; 9 января 1868 года произведён в генерал-майоры.

В период 1869—1873 годов занимал должности: помощника начальника 3-й гренадерской (1869—1870) и 18-й пехотной (1870—1873) дивизий, а потом был назначен командиром 1-й бригады 18-й пехотной дивизии.

В начале русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Жуков отличился при переходе через Дунай. За это дело, а равно и за другие отличия в сражениях с турками, произведён в генерал-лейтенанты и награждён 11 июля 1877 года орденом Св. Георгия 4-й степени

Затем ему была вверена 17-я пехотная дивизия. Находясь в составе действующей армии, Жуков принимал участие в сражениях с турками, был за Балканами, и особенно отличился при Буджаке. По окончании войны, ввиду расстроенного здоровья, он получил годичный отпуск; потом был отчислен от должности, с зачислением по армейской пехоте и, наконец, в 1885 году уволен в отставку с мундиром и пенсией.

В 1884—1890 годах — почётный мировой судья Новосильского уезда Тульской губернии, где у него было имение в 930 десятин земли.

Умер в собственном имении  года.

Примечания

Литература 
 
 
 Всемирная иллюстрация. —  — Т. 48, № 1232, 29 августа 1892. — С. 174.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса